Дмитрий Злобин:
* Злобин, Дмитрий Леонидович (род. 1972) — советский и российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Злобин, Дмитрий Сергеевич — российский фигурист, призёр Кубка России (2001).